Línea 176 puede referirse a:

 Línea 176 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 176 de autobuses de Madrid.